Beckers zu Westerstetten ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Heinrich von Beckers zu Westerstetten (1764–1840), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Karl August von Beckers zu Westerstetten (1770–1832), bayerischer General der Infanterie